Montreal Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Montreal Lake, Ontario, sjö, 
 Montreal Lake, Saskatchewan, sjö,